Školská sestra je titul řeholnic některých řádů a kongregací soustřeďujících se na práci v oblasti vzdělávání a výchovy. 

 Kongregace Chudých školských sester Naší Paní (de Notre Dame)
 Kongregace Školských sester svatého Františka